Hagar har flere betydninger

 Hagar (Bibelen) – en trælkvinde, der tilhørte Abrahams  hustru Sara. Mor til Ismael. (1. Mosebog kapitel 16).
 Hagar den skrækkelige – en tegneseriefigur.
 Hagar (virksomhed) - en islandsk virksomhed.